Элвин Кинг:
 Кинг, Элвин Олин (1890—1958) — американский политик, 41-й губернатор Луизианы.
 Кинг, Элвин Рой (1894—1941) — лётчик-ас австралийского авиационного корпуса в годы Первой мировой войны.